Maréchal, palabra de origen francés, indica en tal idioma:
Un rango militar de un oficial de la antigua milicia, en español llamado Mariscal.
Al Mariscal de Campo, rango militar de diverso uso según los países.

Además, es el nombre de una distinción militar:
El Mariscal de Francia (en francés: maréchal de France) es una distinción militar en la Francia contemporánea.

Maréchal es también un apellido:
Robert Joseph Jean-Marie Maréchal (1926- ), botánico.
Sylvain Maréchal (1750–1803) ensayista, poeta y filósofo francés, destacado teórico político antecesor del anarquismo.
Leopoldo Marechal (sin acento) (1900–1970) profesor y escritor argentino, poeta, novelista y dramaturgo.
Jean-Pierre Maréchal (1915–1949) ingeniero y piloto de carreras.
Joseph Maréchal (1878–1944) sacerdote jesuita belga, filósofo y psicólogo que intentó conciliar a Tomás de Aquino con Immanuel Kant.
Ambrose Maréchal, S.S. (1764–1828) tercer arzobispo de Baltimore, en el estado de Maryland.
René Ambroise Maréchal, (1818-1847) escultor de Francia.